Сэр Генри Поул (; около 1492 — 9 января 1539, Лондон, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Монтегю, сын сэра Ричарда Поула и Маргарет Плантагенет, 8-й графини Солсбери. Находился в близком родстве с Тюдорами, по матери происходил от младшей ветви Йоркской династии. Был придворным своего троюродного брата Генриха VIII, участвовал в войнах с Францией, в ряде дипломатических миссий, с 1529 года заседал в Палате лордов. Вместе с другими пэрами приговорил к смерти за измену Томаса Мора и Анну Болейн. Из-за негативного отношения к начатой королём Реформации сам попал под подозрение, был приговорён к смерти в рамках дела о «заговоре Эксетера» и обезглавлен на Тауэр-Хилл вместе с Генри Куртене, маркизом Эксетером.

Биография 
Отец Генри, Ричард Поул, был валлийским дворянином, находившимся в близком родстве с Тюдорами: его мать и мать Генриха VII были единоутробными сёстрами. Поэтому Генрих возвысил сэра Ричарда и выдал за него двоюродную сестру своей жены — дочь Джорджа, герцога Кларенса, Маргарет, являвшуюся последним представителем династии Йорков. Генри был старшим из детей, родившихся в этом браке (1492 год); после него на свет появились Реджинальд, сделавший церковную карьеру, Джеффри, Артур и Урсула, жена Генри Стаффорда, 1-го барона Стаффорда.

Ричард умер не позже 1505 года, оставив старшему сыну свои владения. Это были поместья в Бакингемшире, Гемпшире, Сассексе, Уилтшире, Сомерсете и Дорсете. Генри принял участие во французской кампании 1513 года и был в числе сорока девяти дворян, которых король Генрих VIII посвятил в рыцари в Турне; это означает, что на войне он отличился. В том же году король предоставил Маргарет Поул титул графини Солсбери в своём праве (suo jure), который носили её предки. Маргарет и её сын обязались выкупить земли, принадлежавшие раньше носителям этого титула. Сам Генри стал бароном Монтегю. По одним данным, о воссоздании и официальном пожаловании титула ничего не известно, но с 1517 года сэра Генри постоянно именуют лордом Монтегю; по другим, Поул стал бароном 12 октября 1514 года.

В сентябре 1518 года Поул был одним из лордов, принявших французское посольство. Он сопровождал короля в 1520 году на Поле золотой парчи, где состоялась встреча с королём Франции Франциском I, а также на встречу с императором Карлом V в Гравелин. Примерно в 1513 года сэр Генри женился на дочери Джорджа Невилла, барона Абергавенни. Последний в третьем браке был зятем герцога Бекингема; в апреле 1521 года, когда герцога арестовали и обвинили в измене, Невилл и Поул тоже были арестованы, но вскоре получили свободу. В 1522 году, во время визита Карла V в Англию, барон Монтегю был в числе лордов, встретивших его на пути из Дувра в Кентербери. В 1523 году он принял участие в походе герцога Саффолка во Францию. Финансовое положение Поула было в то время очень плохим: его годовой доход составлял меньше 50 фунтов в год, и отцовские поместья в Бакингемшире, по-видимому, были потеряны. 1 Декабря 1529 года сэр Генри занял своё место в Палате лордов. В следующем году он подписал обращение пэров к папе римскому Клименту VII, призывая его выполнить требование короля о разводе с Екатериной Арагонской. Однако в действительности Поул не одобрял намерение Генриха VIII развестись.

В период между 1530 и 1538 годами сэр Генри исполнял обязанности мирового судьи в графствах Гемпшир, Сассекс, Уилтшир, Сомерсет и Дорсет. В октябре 1532 года он отправился с королём в Кале на очередную встречу с Франциском I, в 1534 году принимал активное участие в работе парламента, в апреле 1535 года состоял в особой комиссии, судившей «еретиков». Впрочем, у Поула, как и у других лордов, в этой комиссии была только представительская функция. 1 июля того же года сэр Генри был одним из судей на процессе Томаса Мора, приговорённого к смерти за измену. В мае 1536 года он был одним из пэров, судивших Анну Болейн, причём на этот раз Поулу пришлось вынести свой вердикт; как и все остальные, он признал королеву виновной в супружеской неверности и государственной измене. Возможно, барон верил в этот приговор, так как никогда не одобрял вторую женитьбу короля и антипапскую политику, связанную с этим браком. Когда в начале октября 1536 года в Линкольншире вспыхнуло католическое восстание, Монтегю получил приказ быть готовым в течение одного дня выступить против мятежников с двумя сотнями человек. Но делать это ему не пришлось, так как повстанцев быстро разбили. 15 октября 1537 года сэр Генри участвовал в торжественной церемонии крещения принца Эдуарда (будущего короля Эдуарда VI), 12 ноября вместе с Генри Клиффордом сопровождал принцессу Марию, которая ехала из Гемптон-Корта в Виндзор на похороны королевы Джейн Сеймур.

Все это время Поул сохранял лояльность короне, но при этом его печалила инициированная Генрихом VIII Реформация — разгром монастырей и ниспровержение папского авторитета. В приватных беседах барон часто говорил, что короля окружают лжецы и что он сам предпочёл бы быть на континенте, рядом с братом Реджинальдом, открыто осуждавшим происходящее в Англии. В начале 1538 года, после смерти жены, интерес сэра Генри к политике уменьшился. Однако Генрих VIII успел заподозрить его в измене. Сначала был арестован и допрошен Джеффри Поул, а 4 ноября 1538 года барон Монтегю оказался в Тауэре вместе с Генри Куртене, маркизом Эксетером. Обвинения в адрес каждого из вельмож были одинаковыми: речь шла о государственной измене, подтверждённой, по мнению судей, фактом переписки с Реджинальдом Поулом. Оба обвиняемых выразили одобрение действиям Реджинальда, а Монтегю заявил, что, учитывая ход событий, ожидает гражданской войны (особенно в случае внезапной смерти короля). Суд пэров признал барона и маркиза виновными; Поул получил свой приговор 2 декабря, Куртене — на следующий день. 9 декабря они были обезглавлены на Тауэр-Хилл. Титул и владения сэра Генри были конфискованы.

Семья 
Генри Поул был женат на Джейн Невилл, дочери Джона Невилла, 5-го барона Абергавенни, и Джейн Арундел. В этом браке родились трое детей:

 Кэтрин Поул (после 1520—1576), жена Фрэнсиса Гастингса, 2-го графа Хантингдона;
 Генри Поул (после 1520—1542), по-видимому, умерший в тюрьме;
 Уинифред Поул (после 1521—?), жена сэра Томаса Гастингса и сэра Томаса Баррингтона.

Две дочери сэра Генри дожили до правления католички Марии I и были полностью восстановлены в своих правах.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Бароны Монтегю
Персоналии эпохи Тюдоров
Казнённые при Генрихе VIII